De  Trophée Européenne Pentatlon 1966 was de eerste editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Het is te danken aan het district Eemland van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond KNBB dat dit toernooi op de wedstrijdkalender werd geplaatst.  Team Nederland A sloot deze editie af  met een gouden medaille en nam trots  de Prins Bernhard Cup in ontvangst.

Organisatie 
Maandblad Biljart spreekt in november 1968 over een voorbeeldige organisatie door district Eemland van de KNBB in een fantastische entourage met veel toeschouwers in cultuurcentrum De Flint  te Amersfoort.

Bijzonderheden 
Tiny Wijnen, speler van Nederland A,  werd op de vrijdag na twee gespeelde partijen getroffen door een hartinfarct en direct opgenomen in het ziekenhuis. Bert van Nijnatten viel voor hem in. Op de laatste dag van het toernooi kwam de verlossende melding dat het Wijnen gezien de omstandigheden goed ging.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1966